

Geografia

Italia 
 Contessa Entellina – comune della città metropolitana di Palermo
 Contessa Soprana – frazione di Lattarico in provincia di Cosenza
 Monte Contessa – monte delle preserre catanzaresi, Calabria

Musica 
 Contessa – brano musicale di Paolo Pietrangeli del 1966
 Contessa – brano musicale dei Decibel del 1980

Altro 
 Contessa – femminile del titolo nobiliare conte
Contessa – romanzo di Ottiero Ottieri del 1976
 Contessa – serial televisivo filippino del 2018
 Contessa – personaggio dei fumetti Marvel